Томас Ґрей (;  26 грудня 1716, Корнгіл, Лондон —  30 липня 1771, Кембридж) — англійський поет, представник цвинтарної поезії.

Біографія 
Томас Ґрей народився 26 грудня 1716 року в Корнгілі, передмісті Лондона в сім'ї суддівського чиновника. Здобув освіту в Ітонському коледжі, потім у 1734 році вступив у Кембридж. У 1739 році разом зі своїм другом Горасом Волполом, сином прем'єр-міністра Великої Британії і майбутнім письменником, здійснив подорож по Європі (Франція, Швейцарія, Італія). З 1742 року Ґрей мешкав у Кембриджі, займаючись вивченням історії та літератури і власною літературною творчістю. Помер 30 липня 1771 року в Кембриджі.

Творчість 
Першим твором Томаса Ґрея була «Ода Ітонському коледжу» () опублікована 1741 року. В 1742 році Ґрей розпочав роботу над найвідомішим своїм твором «Елегією, написаною на сільському цвинтарі». Елегія була завершена в 1750 році, і вперше опублікована у 1751-му році. Вивчаючи історію та літературу в Кембриджі, Ґрей зацікавився давньою скандинавською та шотландською поезією. Так само, як поет Джеймс Макферсон, котрий наслідував кельтського барда Оссіана, Томас Ґрей також створив численні імітації скандинавської та шотландської народної поезії.

Примітки

Джерела 
 Біографія Томаса Ґрея на www.ukrcenter.com 

 

Поети XVIII століття
Англійські поети
Випускники Ітона
Випускники Пітергаузу (Кембридж)
Уродженці Лондона